Gatsch steht für:

 Schlamm, als österreichische, mundartliche Bezeichnung für Schlamm bzw. Matsch
 ein halbfestes Kohlenwasserstoffgemisch, das aus Kohlenmonoxid und Wasserstoff bei 5–20 bar gewonnen wird, siehe Fischer-Tropsch-Synthese#Produkte 
 Gachsaran (Ölfeld), eines der größten Erdölfördergebiete im Iran im Südwesten des Landes
 Ölschlamm, ein Ölrückstand in Tanks (im englischen Sprachgebrauch Sludge genannt)
 „Gatsch Eck“, ein Platz in Neubrandenburg am Tollensesee, siehe Brodaer Holz
 „Thunfisch-Eier-Gatsch“, eine Speise
 „Gatsch“, ein Stück von Clemens Berger, siehe Clemens Berger (Schriftsteller) 
 einen Kurzfilm von Ruth Mader (3 Minuten; 1993)
 „Hupf in Gatsch“, ein Liedtitel von Georg Danzer 
 einen Familiennamen
 Gać (Imielin), ein Ort in Polen, auf Deutsch

Siehe auch:
 Gadsch
 Gać
 Gatschkopf, ein Gipfel in Tirol